Hinwood est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
  (1930-2016), poète et prêtre sud-africain
  (1894-1971), joueur anglais de cricket
 Peter Hinwood (né en 1946), acteur anglais
  (né en 1940), sculpteur australien

Homonymie de patronyme